Soldi o Denaro – strumento economico

Cinema 
 Soldi (Money) – film del 2017 diretto da Martin Rosete

Musica 
 Soldi - brano presente nell'album Sugo di Eugenio Finardi del 1976
Soldi/Resisti – singolo di Renato Zero del 1982
Soldi – singolo di Mahmood del 2019

Persone 
Andrea Soldi (1703 circa–1771) – pittore italiano
Enza Soldi (...) – ex conduttrice televisiva e attrice italiana
Ester Soldi (1970) – cavallerizza italiana 
Giancarlo Soldi (1954) – regista e sceneggiatore italiano
Marco Soldi (1957) – fumettista italiano

Televisione 
 Soldi – programma televisivo italiano condotto da Cosimo Pastore

Pagine correlate 
 Soldo (disambigua)